Psylloglyphus parapsyllus  — вид микроскопических клещей семейства Winterschmidtiidae из отряда . 

Длина тела около 0,2 мм. Новая Зеландия (Motunau Island, в 60 км от Крайстчерча). Форетические дейтонимфы (гипопусы, hypopi) обнаружены в гнёздах малых пингвинов (Eudyptula minor albosignata). Дейтонимфы также найдены на блохах Parapsyllus longicornis, обнаруженных в гнёздах этих пингвинов, а также на блохах Parapsyllus jacksoni, обнаруженных в гнёздах Pachyptila turtur, в той же местности. 

Вид стал первым в составе рода , у которого были описаны взрослые формы самцов и самок (ранее род был известен только по дейтонимфам).

Примечания

Ссылки 
 Australian Faunal Directory
 Joel Hallan’s Biology Catalog: Winterschmidtiidae
 Catalogue of Life — 2012

Astigmata
Животные, описанные в 1993 году
Паукообразные Новой Зеландии
Эндемики Новой Зеландии
Паразиты насекомых